Pep (deutsch „Schwung“) steht für:
 Amphetamin (Speed), eine Droge
 Pep (Texas), eine Stadt in Texas

Pep ist der Familienname von:
 Willie Pep (1922–2006), US-amerikanischer Boxer

PEP steht als Abkürzung für:
 Packet Ensemble Protocol,  ein patentiertes Modulationsverfahren für Hochgeschwindigkeitsmodems der Firma Telebit
 Partido Esperança da Pátria, eine Partei in Osttimor
 Peak Envelope Power, deutsch Hüllkurvenspitzenleistung
 Performance Enhancement Proxy, eine spezielle Art Proxy-Server in Computernetzen
 Perlacher Einkaufs-Passagen, siehe Einkaufs-Center Neuperlach – pep
 Personaleinsatzplanung, die rationelle Zuordnung von Mitarbeitern zu Positionen
 Pflege- und Entwicklungsplan, ein Instrument des Naturschutzes
 Phosphoenolpyruvat, ein Stoffwechselzwischenprodukt aus der Glykolyse (Primärstoffwechsel)
 Policy Enforcement Point
 Politisch exponierte Person
 Polizei-Einsatz-Patrone, siehe Teilmantelgeschoss, Abschnitt Ziviler Einsatz bei Behörden
 Postexpositionsprophylaxe, vorbeugende Behandlung nach vermutetem Kontakt mit Krankheitserregern
 pretty Easy privacy (pEp), ein Projekt für eine umfassende Verschlüsselungslösung
 Preis- und Erlösmanagement Personenverkehr, ein ehemaliges Preissystem der Deutschen Bahn AG
 Produktentstehungsprozess, im Geschäftsprozessmanagement die Arbeitsabläufe für ein neues Produkt
 Propellants Explosives Pyrotechnics, eine Fachzeitschrift für Chemietechnik
 Protocol Extension Protocol, eine HTTP-Erweiterung
 Pulsed Energy Projectile, ein Projekt zur Entwicklung einer nicht-tödlichen Energiewaffe
 Python Enhancement Proposal, eine Spezifikation für ein neues Feature in der Programmiersprache Python
 Prozess- und Embodimentfokussierte Psychologie
 Psychoeducational Profile, erfasst den gegenwärtigen Entwicklungsstand  von Kindern mit frühkindlichem Autismus und anderen schweren Entwicklungsbehinderungen

Abkürzung